Die WWK Versicherungsgruppe ist eine deutsche Versicherungsgruppe, die sich aus der WWK Lebensversicherung a.G., der WWK Allgemeine Versicherung AG, der WWK Pensionsfonds AG und der 2001 gegründeten WWK Investment S.A. zusammensetzt. Das Kerngeschäft der WWK liegt in der Vorsorge, Absicherung und Vermögensanlage.

Geschichte 

Gegründet wurde die WWK im Jahr 1884 von Mitgliedern des „Bayerischen Verkehrsbeamten-Vereins“ (BVBV) als „Witwen- und Waisen-Unterstützungscassa des Bayerischen Verkehrsbeamten-Verein“ (WWUK). Die Idee: Starb eines der Mitglieder, so erhielten seine Witwe und seine Kinder finanzielle Unterstützung durch den Verein. Das Anfangskapital betrug 670,20 Mark und wurde durch Spenden von BVBV-Mitgliedern aufgebracht.

Eine wesentliche Änderung für das private Versicherungsgewerbe brachte das Jahr 1901. Dieser konnte sich auch die WWUK nicht entziehen. Ab sofort erhielten „Personenvereinigungen, welche die Versicherung ihrer Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit betreiben wollen“, nur dann eine Genehmigung, wenn sie in Form eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit errichtet wurden. So wurde aus der WWUK ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG), dessen Hauptmerkmal es auch heute noch ist, dass die Versicherten zugleich Mitglieder des Vereins sind.

Fester Namensbestandteil wurde die Rechtsform im Jahr 1920: Die WWUK änderte ihren Namen in „Witwen- und Waisenkasse des Reichs- und Staatsdienstpersonals, Allgemeine Lebensversicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit in München“. Die Folgejahre waren von Wachstum geprägt. Immer mehr Versicherungsvereine und Sterbekassen schlossen sich der WWK an, wie beispielsweise der Lebensversicherungsverein der Lokomotivführer Süddeutschlands. 1934 erweiterte die WWK ihren Mitgliederkreis auch auf Beschäftigte der Privatwirtschaft und schuf eine eigene Außendienstorganisation. 1961 wurde die „Witwen- und Waisenkasse Allgemeine Schaden- und Unfallversicherung Aktiengesellschaft“ gegründet. Damit verbunden war die Aufnahme des Kraftfahrt-, Unfall- und Schadenversicherungsgeschäfts. 1971 firmierten beide Unternehmen schließlich in die heutigen Namen „WWK Lebensversicherung a. G.“ und „WWK Allgemeine Versicherung AG“ um.

Sponsoring 

Die WWK war ab der Saison 2015/16 Hauptsponsor des FC Augsburg. Der Vertrag galt zunächst für drei Jahre. Außerdem sicherte sich die WWK die Namensrechte am Stadion des FC Augsburg, das nun WWK Arena heißt. Der Vertrag gilt zehn Jahre ab der Saison 2015/16, also bis 30. Juni 2025. Die WWK besitzt außerdem eine Option auf weitere fünf Jahre als Namensgeber.

Die WWK ist seit der Saison 2013/14 Hauptsponsor vom DJK Rimpar Wölfe, 2 Handballbundesliga.

Außerdem agiert die WWK als Sponsor für den Erstliga-Verein WWK Volleys Herrsching (Volleyball).

Seit 2022 ist die WWK auch Sponsor von dem Amateur Verein aus Gifhorn T.C. Gifhorn.

Einzelnachweise 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Versicherungsunternehmen (München)
Gegründet 1884